Hazard (deutsch auch Hasard, altfranz. hasart „Würfelspiel“, von arabisch yasara „würfeln“) steht für:

 Hazard (Würfelspiel), ein Glücksspiel
 vom Würfelspiel abgeleitete Bezeichnung für Glücksspiel allgemein, siehe Glücksspiel
 riskante Aktion, siehe Hasardeur
 Spiel bzw. Problem aus der Spieltheorie, siehe Feiglingsspiel
 temporäre Verfälschung einer Booleschen Funktion in der Digitaltechnik, siehe Glitch (Elektronik)
 Konflikt in der Pipeline eines Prozessors, siehe Pipeline-Hazard
 amerikanisches Minensuchboot, National Historic Landmark, NRHP-Registernummer: 79003712, siehe USS Hazard (AM-240)
 Hazard Motor Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Hazard Edizioni, italienischer Comicverlag

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Hazard (Georgia)
 Hazard (Kentucky)
 Hazard (Nebraska)
 Hazard (Pennsylvania)

Hazard ist der Familienname folgender Personen:

 Caroline Hazard (1856–1945), US-amerikanische Pädagogin, Philanthropin und Autorin
 Conor Hazard (* 1998), nordirischer Fußballtorwart
 Ebenezer Hazard (1744–1817), US-amerikanischer Politiker
 Eden Hazard (* 1991), belgischer Fußballspieler
 George Hazard (1700–1738), Vizegouverneur (Deputy Governor) der Colony of Rhode Island and Providence Plantations
 Henry T. Hazard (1844–1921), US-amerikanischer Politiker
 Jeffrey Hazard (1762–1840), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 John N. Hazard (1909–1995), US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Jonathan Hazard (1731–1812), US-amerikanischer Politiker
 Kaarina Hazard (* 1966), finnische Schriftstellerin und Schauspielerin
 Kylian Hazard (* 1995), belgischer Fußballspieler
 Micky Hazard (* 1960), englischer Fußballspieler
 Nathaniel Hazard (1776–1820), US-amerikanischer Politiker
 Paul Hazard (1878–1944), französischer Historiker und Essayist

 Thorgan Hazard (* 1993), belgischer Fußballspieler

Hasard oder Hazard ist der Name folgender Filme:
 Hasard (1913), Stummfilm
 Tatort: Hasard!, deutscher TV-Krimi (2001)

 Hazard (1921), deutscher Stummfilm von Frederik Larsen
 Hazard (1948), US-amerikanische Filmkomödie von George Marshall
 Hazard (1995), tschechischer Spielfilm von Roman Petrenko
 Hazard (2005), japanischer Kriminalfilm von Regisseur Sion Sono

Siehe auch:
 Hazard Rock, Klippenfelsen vor der Westküste des Grahamlands, Antarktika
 , Problem einer Verhaltensänderung durch eine Versicherung
 El Hazard, eine Anime-Reihe
 The Hazards, Gebirgszug in Tasmanien
 Hazzard